Ciutadà del món o de tendències conseqüents.
 Cosmopolitisme (biologia).